Soledad (o La Soledad) puede referirse a:

Concepto 
 Soledad, sentimiento o estado;

Toponimia

Divisiones administrativas 
 Argentina
 Soledad, localidad de Santa Fe;
 Brasil
 Soledade, municipio de Rio Grande do Sul;
 Colombia
 Soledad, ciudad en el departamento de Atlántico;
 La Soledad, tradicional barrio de Bogotá;
 El Salvador
 Soledad, localidad de San Francisco Menéndez;
 España
 La Soledad, barrio situado en el Distrito Levante de Palma de Mallorca;
 Estados Unidos
 Soledad, ciudad de California;
 Honduras
 Soledad, municipio de El Paraíso;
 Islas Malvinas (Territorio Británico de Ultramar)
 Puerto Soledad, localidad situada en la Isla Soledad, en las Islas Malvinas;
 México
 La Soledad, pueblo del estado de Durango;
 La Soledad, pueblo del estado de México;
 La Soledad, pueblo del estado de Michoacán;
 Panamá
 La Soledad, corregimiento de la ciudad de Santiago;
 La Soledad, corregimiento de la ciudad de Soná;
 Perú
 La Soledad, pueblo de La Libertad;
 Venezuela
 Soledad, población del estado Anzoátegui;

Islas 
 Isla Soledad, isla del archipiélago de las Islas Malvinas, en el mar Argentino;
 Isla de la Soledad, isla del mar de Kara, Rusia;

Antroponimia 
 Soledad, nombre propio;

Personajes 
 Soledad Bravo (1943-), cantante venezolana;
 Soledad Alvear (1950-), política chilena;
 Soledad Becerril (1944-), ministra y parlamentaria española;
 Soledad Sevilla (1944-), pintora y artista de instalaciones española;
 María Soledad Barría (1953-), ministra de Salud de Chile en el gobierno de Bachelet;
 María Soledad Morales (1972-1990), estudiante argentina asesinada en la provincia de Catamarca;
 Soledad Pastorutti (1980-), cantante argentina de folclore;
 María Soledad Torres Acosta (1826-1887), cuyo nombre de nacimiento era Bibiana Antonia Manuela Torres Acosta, venerada por la Iglesia católica como santa (Santa Soledad).

Arte

Cine y televisión 
Películas
 Soledad (1947), película mexicana de Miguel Zacarías;
 Soledad (1959), película italo-española de Mario Craveri y Enrico Gras;
 La soledad (2007), película española de Jaime Rosales.
Telenovelas
 Soledad (1969), telenovela peruana producida por Panamericana Televisión;
 Soledad (1969), telenovela venezolana producida por Venevisión;
 Soledad (1980), telenovela colombiana producida por Promec Televisión;
 Soledad (1981), telenovela mexicana producida por Televisa;
 Soledad (1995), telenovela colombiana producida por Caracol Televisión;
 Soledad (2001), telenovela peruana producida por América producciones.
Variantes
 María Soledad (1973), telenovela venezolana realizada por VTV;
 María Soledad (1995), telenovela ecuatoriana producida por Ecuavisa y Centauro Producciones;
 Mi pequeña Soledad (1990), telenovela mexicana producida por Televisa;
 A donde va Soledad (2000), telenovela colombiana producida por Canal RCN Televisión.
Personajes
 Soledad Huete, personaje ficticio, protagonista de la serie de televisión Siete vidas.

Literatura 
 soleá, estrofa de tres versos;
Obras
 (Las) Soledades (1613), poema de Luis de Góngora;
 Soledad (1921), obra de teatro de Miguel de Unamuno;
 Cien años de soledad (1982), novela de Gabriel García Márquez;
 El laberinto de la soledad (1950), novela de Octavio Paz;

Música 
Álbumes
 Soledad (1973), álbum del cantante español Emilio José;
 Soledad (2000), quinto álbum de la cantante argentina Soledad Pastorutti;
 Soledades (1978), álbum de José Luis Perales;
Canciones
 «Soledad» (1934), canción de Carlos Gardel;
 «Soledad» (1973), canción de Emilio José - ganadora del Festival de Benidorm de 1973;
 «Soledad» (1983), canción de Ilan Chester;
 «Soledad» (2000), canción del grupo español La Oreja de Van Gogh;
 «Soledades» (1978), canción de José Luis Perales;
 «La soledad» (La solitudine) (1993), canción de Laura Pausini;
 «La soledad», canción del grupo argentino D-mente;
 «La soledad» (2002), canción de No Te Va Gustar;
 «La Soledad» (2004), canción de Bersuit Vergarabat;
Composiciones
 «Soledad''», composición de Astor Piazzolla;

 Religión 
 Virgen de la Soledad, advocación mariana:
 Virgen de la Soledad, .
Bajo su patrocinio
 Cofradía de la Soledad, ;
 Ermita de la Soledad, ; o
 Iglesia de la Soledad''', .